Davison (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Davison (motorfietsmerk), een historisch Brits merk van motorfietsen
 Davison County, een county in de Amerikaanse staat South Dakota